Puttrich ist der Familienname folgender Personen:

 Lucia Puttrich (* 1961), deutsche Politikerin (CDU)
 Ludwig Puttrich (1783–1856), deutscher Kunsthistoriker
 Ludwig Emil Puttrich (1824–1908), deutscher Politiker (SDAP) und Mitglied des Sächsischen Landtages
 Oswin Puttrich-Reignard (1906–1942), deutscher Kunsthistoriker und Archäologe
 Sieglinde Puttrich-Gurth (* 1937), deutsche Ärztin und Politikerin (LDPD)